Oxatres (germà d'Artaxerxes II), germà petit de Artaxerxes II de Pèrsia
 Oxatres (germà de Darios III), germà de Darios III de Pèrsia
 Oxatres de Paretacene, sàtrapa de la Paretacene
 Oxatres d'Heraclea, tirà d'Heraclea del Pont
 Oxatres del Pont, príncep del Pont, fill de Mitridates VI Eupator
 Oxiartes (pare de Roxana)